Okręty US Navy o nazwie USS  "Flying Fish", których nazwa pochodzi od latających ryb:
 Pierwszy "Flying Fish" był szkunerem, który został zakupiony w 1838 i sprzedany w 1842. Użyty przez Charlesa Wilkesa do eksploracji Antarktyki.
 Drugi "Flying Fish" (SS-229) był okrętem podwodnym typu Gato. Wszedł do służby w 1942, skreślony z listy w 1958.
 Trzeci "Flying Fish" (SSN-673) był okrętem podwodnym typu Sturgeon. Wszedł do służby w 1970, skreślony z listy w 1996.

Flying Fish